Schellneck ist der Ortsname von

 Schellneck (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern mit Burgstall Schellneck am Schlösselberg
 Schellneck (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern